Małgorzata Sabaudzka (ur. 7 sierpnia 1410, w Morges, zm. 30 września 1479, w Stuttgarcie) – księżniczka Sabaudii, królowa Neapolu, księżna Palatynatu, hrabina Wirtembergii.

Była drugą córką księcia Sabaudi - Amadeusza VIII, późniejszego antypapieża Feliksa V i Marii Burgundzkiej, córki księcia Filipa II Śmiałego.

31 sierpnia 1432 w Thonon-les-Bains, wyszła za mąż za Ludwika III Andegaweńskiego, tytularnego króla Neapolu. Ludwik zmarł w 1434, para nie miała dzieci. 18 października 1445 w Heidelbergu, Małgorzata poślubiła Ludwika IV, elektora Palatynatu. Mieli jednego syna:
 Filipa (1448-1508), późniejszego elektor Palatynatu. 
Rok po narodzinach syna, Ludwik IV zmarł.

11 listopada 1453 w Stuttgarcie, Małgorzata wyszła za mąż po raz trzeci, za Ulryka V, hrabiego Wirtembergii. Para miała trzy córki:
 Małgorzatę (1453–1470),
 Filipinę (1453–1475),
 Helenę (1453–1506).

Rodowód 

Urodzeni w 1410
Zmarli w 1479
Dynastia sabaudzka
Królowe